Herrarnas curlingturnering i olympiska vinterspelen 2010 ägde rum i Vancouver Olympic/Paralympic Centre i Vancouver, Kanada mellan 16 och 25 februari 2010. Finalen spelades 27 februari 2010. Alla lag mötte varandra, och de fyra bästa lagen avancerade sedan till slutspel.

Medaljörer

Resultat

Ställning

Matcher

Särspelsomgång 
Onsdag, 24 februari, 14.00

Slutspel

Semifinaler 
Torsdag, 25 februari, 14.00

Bronsmatch 
Fredag, 27 februari, 9.00

Final 
Fredag, 27 februari, 15.00

Källor 
Resultaten på OS-webbplatsen

Noter 

Damer